Mastikal ist

 in der Zahnmedizin eine veraltete, uneinheitlich verwendete Bezeichnung für „kauflächenwärts“, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen#Flächen der Zahnkrone
 in Teilen Indiens die Bezeichnung für einen Gedenkstein, der nach einer Witwenverbrennung errichtet wurde, siehe Witwenverbrennung